Матлапа има више значења:

 Општина Матлапа (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матлапа (Матлапа, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матлапа, Колонија Досе де Октубре (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матлапа, Колонија ел Параисо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику